Platystega is een geslacht van uitgestorven trematosauride Temnospondyli binnen de familie Trematosauridae.

Het geslacht werd in 1914/1915 benoemd door Carl Wiman. De typesoort is Platystega. De geslachtsnaam betekent 'platdak' in het Grieks. De soortaanduiding betekent 'de verlaagde' in het Latijn. 

Het holotype is PIU U.16, een schedel gevonden op de hellingen van Mount Andersson op Spitsbergen. Het is gevonden in een laag van de Kongressfjelletformatie die dateert uit het Olenekien. Een stuk schoudergordel, specimen U 55, werd toegewezen aan een Platystega cf. depressa.

Fylogenie 

Uitgestorven amfibieën